Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1960/1961 — 25-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Руда гвезда Брно, для которого эта победа стала 2-й подряд и 6-й за всю историю.

Формат 
Формула турнира изменилась: после 2-кругового турнира 12 команд делились на 2 группы (с 1 по 6 места и с 7 по 12 места), которые проводили матчи в два круга между собой с учётом очков, набранных на 1-м этапе. Второй год подряд чемпионом стала команда Руда гвезда Брно, 2 место сохранил Слован Братислава, бронзовые медали завоевал Спартак Соколово, который добился самой крупной победы сезона, разгромив со счётом 17:3 братиславский Слован.

Турнирные таблицы

1-й этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Лучшие бомбардиры 

1. Вацлав Пантучек (Руда гвезда) и Йозеф Голонка (Слован) — по 36 шайб

3. Йозеф Виммер (Кладно) — 30

4. Ян Старши (Слован) — 29

5. Иржи Долана (Тесла) — 27

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Надрхал — 25 игр/2.52 гола за игру, Карел Шевчик — 12/1.0

Защитники

Рудольф Поч — 31 игра/31 очко (15 шайб + 16 передач), Ладислав Олейник — 32/14 (5+9), Франтишек Машлань — 32/9 (4+5), Иржи Андрт — 25/1 (0+1)

Нападающие

Вацлав Пантучек — 32/52 (36+16), Властимил Бубник — 27/42 (24+18), Бронислав Данда — 26/28 (9+19), Франтишек Ванек — 32/26 (9+17), Йозеф Черны — 26/22 (10+12), Карел Скопал — 32/19 (4+15), Рудольф Шойер — 32/16 (12+4), Славомир Бартонь — 26/16 (12+4), Иво Винклер — 32/15 (12+3), Карел Шуна — 18/7 (5+2), Владимир Шубрт — 10/2 (1+1)

Тренер — Владимир Боузек

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1960/61 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1960 году
Спорт в Чехословакии в 1961 году
1960 год в хоккее
1961 год в хоккее